Национальная система платёжных карт.
 Задача NP-полная в сильном смысле — класс задач в теории сложности вычислений.